Die BNP Paribas Katowice Open 2014 waren ein Tennis-Hartplatzturnier in der Halle für Frauen in Katowice, Polen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 7. bis zum 13. April 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Roberta Vinci, im Doppel die Paarung Lara Arruabarrena Vecino / Lourdes Domínguez Lino.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Katowice Open 2014 fand vom 5. bis 7. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

2014
WTA Tour 2014